Le tour de -M- — первый концертный альбом французского музыканта Матье Шедида, вышедший в 2001 году.

Об альбоме 
«Тур -М-» — это двойной альбом одного из концертов Матье в рамках тура «Je dis aime», первого большого тура музыканта. На альбоме, помимо прочего, есть все хиты Шедида, такие как Je dis aime, Monde virtuel, Onde sensuelle, Mama Sam, Bonoboo, Machistador, Nostalgic du cool, каверы песен Close to Me (The Cure) и Au suivant (Жак Брель) и, кроме того, длинные инструментальные композиции в исполнении гитариста, барабанщика, диджея, флейтиста и самого Матье. Почти все песни претерпели существенные метаморфозы и играются совершенно отлично от оригинальных студийных версий. На протяжении концерта Матье постоянно общается с публикой, шутя и затевая игры, исполняет вместе с ней свои песни, и эти моменты также вошли в альбом. Кроме двойного CD вышел и DVD этого концерта. Альбом был хорошо оценён.

Список композиций

1 диск

2 диск

Примечания

Ссылки 
 Le tour de -M- на Amazon.com 
 Альбом на Virgin France 

Рок-альбомы
Альбомы 2001 года
Концертные альбомы 2001 года
Двойные альбомы
Альбомы Матье Шедида